Guillaume de Sens peut faire référence à :

 Guillaume de Sens (†1180), maître d'oeuvre français
 Guillaume de Sens (†1373), haut magistrat français, premier président du Parlement de Paris de 1371 à sa mort
 Guillaume de Sens (†1399), haut magistrat français, premier président du Parlement de Paris de 1388 à sa mort